Ли́я Шалвовна Элиа́ва (; 1934—1998) — советская и грузинская актриса театра и кино. Народная артистка Грузинской ССР (1976).

Биография 
Лия Элиава родилась 28 мая 1934 года в Тбилиси.

В 1955 году окончила Государственный институт театрального искусства курс учеников К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (преподаватель актёрского мастерства народный артист РСФСР Г. Г. Конский),   после чего была принята в труппу театра им. К.Марджанишвили. 

Впоследствии стала актрисой академического театра им. Ш. Руставели.

Была замужем за Отаром Коберидзе.

Фильмография 

  — Тень на дороге — Нино
  — Баши-Ачук — Мциса и Мтвариса, близнецы-сёстры Баши-ачука
  — Мамлюк — Зейнаб  — Судьба женщины — Кетеван Ахатнели
  — Сын Иристона — Анна Александровна Цаликова
  — Случай на плотине — Нана
  — Прерванная песня — Элико Геловани, военврач, капитан
  — Костры горят — Ирма
  — Дети моря — Лейла
  — Я вижу солнце — тётя Кетеван (Кето)  — Скоро придёт весна — Нато
  — Город просыпается рано — Мелита
  — Братья Сарояны — Тагун  — Мужской хор — дирижер
  — Кура неукротимая — Шахнигар
  — Морской волк (новелла в киноальманахе «Белые камни») — Мариами
  — Приключения Лазаре — мачеха Лазаре
  — Ночной визит — Лена
  — 1001-я гастроль — Ширин-ханум
  — Звук свирели — Саяли
  — Не верь, что меня больше нет — Лия
  — Побег на рассвете — жена Эристави
  — Берега — Тико Орбелиани
  — Синема — Елена
  — Петля Ориона — Анна Петровна
  — Будь здоров, дорогой — Мэри
  — Лирический марш — Анаит Георгиевна
  — Азбука мудрости
  — Клятвенная запись — царица Тинатин
  — Чиора — мать Ники
  — Голубые горы, или Неправдоподобная история — актриса, гость редакции
  — Багратион — грузинская княжна  — Кто четвёртый? — мать Темури
  — Круговорот — Русудан
  — Как дома, как дела? — Мари''
  — Только смерть приходит обязательно

Признание 
 Народная артистка Грузинской ССР (1976).
 Заслуженная артистка Грузинской ССР (1960).

Примечания

Ссылки 

 Элиава, Лия Шалвовна на сайте Медиатека km.ru
 Элиава, Лия Шалвовна на сайте RUSactors.ru

Народные артисты Грузинской ССР
Выпускники ГИТИСа
Персоналии:Грузинский государственный академический театр имени Шота Руставели
Персоналии:Тбилисский академический театр имени К. Марджанишвили
Похороненные в Дидубийском пантеоне